Adam Cracknell (né le  à Prince Albert dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Au terme de sa deuxième saison avec le Ice de Kootenay de la Ligue de hockey de l'Ouest, Adam Cracknell est repêché par les Flames de Calgary au , neuvième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2004. Il commence sa carrière professionnelle lors de la saison 2005-2006 en jouant pour les Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha, club-école des Flames dans la Ligue américaine de hockey.

Il fait ses premiers pas dans la LNH lors de la saison 2010-2011 en jouant 24 matchs avec les Blues de Saint-Louis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2002-2003|| Ice de Kootenay || LHOu ||67||7||4||11||37||11||0||0||0||2
|-
| 2003-2004|| Ice de Kootenay || LHOu ||72||26||35||61||63||4||1||1||2||2
|-
| 2004-2005|| Ice de Kootenay || LHOu ||72||19||29||48||65||16||8||8||16||6
|-
| 2005-2006|| Ice de Kootenay || LHOu ||72||42||51||93||85||6||1||4||5||6
|-
| 2005-2006|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||6||1||2||3||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Wranglers de Las Vegas ||ECHL||31||8||14||22||35||8||3||3||6||6
|-
| 2007-2008|| Wranglers de Las Vegas ||ECHL||61||29||30||59||47||21||9||13||22||4
|-
| 2007-2008|| Flames de Quad City || LAH ||4||1||0||1||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Flames de Quad City || LAH ||79||10||16||26||36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Rivermen de Peoria || LAH ||76||17||21||38||40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Rivermen de Peoria || LAH ||61||6||19||25||54||4||2||0||2||0
|-
| 2010-2011|| Blues de Saint-Louis || LNH ||24||3||4||7||8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Rivermen de Peoria || LAH ||72||23||26||49||54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Blues de Saint-Louis || LNH ||2||1||0||1||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Rivermen de Peoria || LAH ||49||17||16||33||26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Blues de Saint-Louis || LNH ||20||2||4||6||4||5||0||0||0||0
|-
| 2013-2014|| Blues de Saint-Louis || LNH ||19||0||2||2||0||5||1||0||1||2
|-
| 2013-2014|| Wolves de Chicago || LAH ||28||12||13||25||8||7||3||1||4||2
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 17 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 18 || 3 || 4 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 22 || 7 || 6 || 13 || 8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 44 || 5 || 5 || 10 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars de Dallas || LNH || 69 || 10 || 6 || 16 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 15||2||1||3||6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 54||27||21||48||42 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH || 14||3||7||10||10 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 32|| 15 || 13 || 28 || 18 ||15 ||7 ||9 ||16 ||0 
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH ||  2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 52 || 10 || 14 || 24 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 17||9||13||22||34 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Condors de Bakersfield || LAH ||39 ||11 ||19 ||30 ||10 ||6 ||3 ||7 ||10 || 0
|-
| 2021-2022 || Condors de Bakersfield || LAH ||58 ||21 ||26 ||47 ||16 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2

| 210 || 21 || 22 || 43 || 46 || 10 || 1 || 0 || 1 || 2

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| Sixième place

Références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Prince Albert (Saskatchewan)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022